Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Albatross :

 le , un brig-sloop portant 16 canons lancée en 1795 et vendu en 1807 ;
 le , une goélette achetée en 1826 et vendue en 1833 ;
 le , un brick portant 16 canons lancé en 1842 et démoli en 1860 ;
 le HMS Albatross, devait être un sloop commandé en 1862 mais annulé en 1863 ;
 le , un sloop en composite de classe Fantome lancé en 1873 et démoli en 1889 ;
 le , un destroyer-torpilleur lancé en 1898, reclassé en destroyer de classe C en 1913 et vendu en 1920 ;
 le HMS Albatross, un transport d'hydravions lancé en 1928 dans la Royal Australian Navy. Transféré dans la Royal Navy en 1938 et converti en navire de réparation en 1942. Vendu comme navire à passagers en 1946 et mis au rebut en 1954.

Voir aussi 
  (base navale)
 

Albatross